USS Bainbridge — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера, учасника Берберійських воєн та англо-американської війни (1812—1815) Вільяма Бейнбріджа ().

 USS Bainbridge (1842) — 12-гарматний бриг, збудований у 1842 році. Перекинувся та затонув у 1863 році.
 USS Bainbridge (DD-1) — міноносець однойменного типу. На службі протягом 1902-1919 років. Зданий на злам у 1920 році.
 USS Bainbridge (DD-246)) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». На службі протягом 1921-1945 років, після чого зданий на злам.
 USS Bainbridge (CGN-25) — ракетний крейсер з ядерною силовою установкою, єдиний у своєму класі. На службі протягом 1962-1996 років. Утилізований у 1999 році.
 USS Bainbridge (DDG-96) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2005 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни